Albania:
 Bulo – miejscowość

Boliwia:
 Bulo Bulo – miasto

Somalia:
 Bulo Hawo – miasto

Szwajcaria:
 Bulo – franko-prowansalska nazwa miasta Bulle

Uganda:
 Bulo – miejscowość

Osoby:
 Jorgo Bulo – albański filolog
 Shuru Bulo – etiopska lekkoatletka

Inne:
 Bulo – belgijski producent mebli

Zobacz też:
 Bullo
 Bulow